NGC 5029 (другие обозначения — UGC 8293, MCG 8-24-87, ZWG 245.32, PGC 45880) — эллиптическая галактика (E) в созвездии Гончие Псы.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5029
Гончие Псы (созвездие)